Бібіана Беглау ( 16 липня 1971 року, Брауншвейг, Нижня Саксонія) — німецька акторка.

Життєпис 
Бібіана Беглау почала з'являтися на сцені німецького театру відразу після того, як закінчила Hamburg Hochschule музики і театру. Вона регулярно виступала під керівництвом Крістофа Марталера, Ейнара Шлефа, Френка Касторфа та Лука Персевала, перш ніж завоювати національне та міжнародне визнання за її головну роль у повнометражному фільмі Фолька Шлендорфа «Легенда про Риту».

Бібіана Беглау була лауреатом багатьох нагород, у тому числі Срібного ведмідя Берліналу за кращу жіночу роль, премію Ульріха Дідгрубера та премію Адольфа Грімме. Крім театральних виступів у німецьких театрах, включаючи Венський Бурктеатр, Schauspielhaus Цюріх, Schaubühne Берлін та Thalia Theater Гамбург, Бібіана Беглау брала участь в багатьох фільмах та телевізійних постановоках, в тому числі The Murderer and His Child, The Ninth Day, 3 Degrees Colder and Under the Ice.

Вибрана фільмографія 

 1995: Der Mörder und sein Kind (Director: Matti Geschonneck)
 1996: 2 ½ Minuten (Director: Rolf Schübel)
 1996: Absprung (Director: Hanno Brühl)
 1997: Gegen den Strom (Director: Thorsten Näter)
 1999: No Sex (Director: Josh Broecker)
 1999: Die Stille nach dem Schuss | The Legend of Rita (Director: Volker Schlöndorff)
 2000: Der Briefbomber (Director: Torsten C. Fischer)
 2001: Birthday (Director: Stefan Jäger)
 2001: Liebesschuld (Director: Ulrich Stark)
 2002: Hamlet — This is your family (Director: Peter Kern) 
 2002: Nachtangst (Director: Michael Rowitz)
 2002: Ten Minutes Older (Director: Volker Schlöndorff)
 2003: Belmondo (Director: Annette Carle)
 2003: Tatort: Gefährliches Schweigen (Director: Martin Eigler)
 2003: Der Neunte Tag | The Ninth Day (Director: Volker Schlöndorff)
 2003: Kammerflimmern | Off Beat (Director: Hendrik Hoelzemann)
 2004: Tatort: Sechs zum Essen (Director: Fillipos Tsitos) 
 2004: 3° Grad kälter (Director: Florian Hoffmeister)
 2005: Ricordare Anna (Director: Walter Deuber)
 2005: Unter dem Eis (Director: Aelrun Goette)
 2005: Der große Schlaf (Director: Mona Lenz)
 2006: Das Leuchten (Director: Krystof Zlatnik)
 2007: Il Pugno di Gesù | ‘Boxing Jesus’ (Director: Stefan Jäger)
 2009: Was Du nicht siehst (Director: Wolfgang Fischer)
 2010: Gier (Director: Dieter Wedel)
 2010: Machtergreifung (Director: Bernd Fischauer)
 2010: Tatort: Königskinder (Director: Thorsten Näter)
 2010: Der letzte Angestellte (Director: Alexander Adolph)
 2010: Tatort: Leben gegen Leben (Director: Nils Willbrandt)
 2010: Stubbe — Von Fall zu Fall: Verräter (Director: Peter Kahane)
 2011: Der kurze Ruhm des Alexander K. (Director: Manuel Fluryn Hendry)
 2011: Die Konterrevolution (Director: Bernd Fischerauer)
 2012: Die Machtergreifung (Director: Bernd Fischerauer)
 2012: Der Alte (Episode: Es ist niemals vorbei; Director: Hartmut Griesmayr)
 2012: Europas letzter Sommer (Director: Bernd Fischerauer)
 2012: SOKO Köln (Episode: In tödlicher Beziehung; Director: Manuel Fluryn Hendry)
 2012: Zappelphilipp (Director: Connie Walther)
 2013: Helmut Schmidt - Lebensfragen (Director: Ben von Grafenstein)
 2014: Der Kriminalist — Tod im Paradies (Director: Christian Görlitz)
 2014: Die Abrechnung (Director: Dror Zahavi)
 2014: Tatort – Der sanfte Tod; (Director: Alexander Adolph)
 2014: Willkommen im Klub; (Director: Andreas Schimmelbusch)
 2015: Axel der Held; (Director: Hendrik Hölzemann)
 2015: Der Andere — Schuld nach Ferdinand von Schirach; (Director: Maris Pfeiffer)
 2015: Die Liebe unserer Eltern; (Director: Thomas Szabo)
 2015: Schmutziges Blut; (Director: Friedemann Fromm)

Документальні фільми 

 Abgeschminkt: Bibiana Beglau. Документальний фільм про Бібіану Беглау, Німеччина, 2006 год (Сценарист і режисер: Johanna Schickentanz)

Театр (Вибране) 

 1997: Іванов , Антон Чехов в ролі Саші, Schauspielhaus Düsseldorf (Режисер: Anna Badora)
 1997:Як вам це сподобається, Вільям Шекспір в ролі Rosalinde at Schauspielhaus Düsseldorf (Режисер: Nikolai Sykosch)
 1997 — 1998: Lulu, Франк Ведекінд в ролі Lulu at Schauspielhaus Düsseldorf (Режисер: Anna Badora)
 1997 — 1998: Salomé, Оскар Уайльд в ролі Herodias at Schauspielhaus Düsseldorf (Режисер: Einar Schleef)
 1998 — 2003: Disco Pigs, Enda Walsh в ролі Pig at Hamburger Schauspielhaus, Deutschen Theater Berlin and Schaubühne Berlin (Режисер: Томас Остермайстер)
 1999 — 2001: Nothing Hurts, Anouk van Dijk and Falk Richter at Kampnagel, Hamburg (Режисер: Anouk van Dijk and Falk Richter)
 2000 — 2010: Berlin Alexanderplatz, Альфред Деблін в ролі Mietze at Volksbühne Berlin (Режисер: Frank Castorf)
 2000 — 2001: Polaroids, Mark Ravenhills at Schauspielhaus Zürich (Режисер: Falk Richter)
 2001 — 2012:4.48 Psychosis, Сара Кейн at Schaubühne Berlin (Режисер: Falk Richter)
 2001 — 2002: Гамлет, Вільям Шекспір в ролі Ophelia at Schauspielhaus Zürich (Режисер: Christoph Schlingensief)
 2002:Synchron by Thomas Hürlimann в ролі Sibylle at Schauspielhaus Zürich (Режисер: Christoph Marthaler)
 2003: Mourning Becomes Electra, Юджин Гладстоун О'Нілл в ролі Lavinia at Schauspielhaus Zürich (Режисер: Frank Castorf)
 2003 — 2004: 57 Minuten 38 Sekunden Ewigkeit — '57 Minutes and 38 Seconds of Eternity''' as Verschollene by Bibiana Beglau and Stefan Jäger at Schauspielhaus Zürich (Режисер: Stefan Jäger)
 2004: Attabambi-Pornoland, Крістофер Шлінгензіф at Schauspielhaus Zürich (Режисер: Christoph Schlingensief)
 2005 — 2006: Fatherless, Антон Чехов в ролі Anna Petrovna at Volksbühne Berlin (Режисер: Stefan Pucher)
 2005 — 2007: Barebacklying, Simone Aughterlony at Gessnerallee, Zürich, Hebbel Theater, Berlin and Schauburg, Rotterdam (Режисер: Simone Aughterlony)
 2005 — 2009: König Ottokars Glück und Ende — 'King Ottokar's Happiness and End by Франц Ґрільпарцер ass Queen Kunigunde at Burgtheater Wien and the Salzburger Festspielen (Режисер: Martin Kusej)
 2006 — 2008: Привиди (п'єса), Генрік Ібсен в ролі Mrs. Alving at Schaubühne Berlin (Режисер: Sebastian Nübling)
 2007: The Ugly One, Marius von Mayenburg в ролі Fanny at Schaubühne Berlin (Режисер: Benedict Andrews)
 2007 — 2009: Три сестри, Антон Чехов в ролі Mascha at Schaubühne Berlin (Режисер: Falk Richter)
 2007 — 2010: Im Ausnahmezustand — 'In a State of Emergency' by Falk Richter в ролі the Woman at Schaubühne Berlin (Режисер: Falk Richter)
 2008: Macbeth by William Shakespeare в ролі Lady Macbeth at Schauspielhaus Zürich (Режисер: Sebastian Nübling)
 2008 — 2009: Вишневий сад, Антон Чехов в ролі Mrs Ranewskaja at Schaubühne Berlin (Режисер: Falk Richter)
 2009 — 2011: Oedipus, Tyrant, Фрідріх Гельдерлін, Мюллер Хайнер в ролі Creon, Tiresias and the Servant at Thalia Theater (Hamburg) (Режисер: Dimiter Gotscheff)
 2009 — 2011: The truth about the Kennedys, Luk Perceval в ролі Rose Kennedy at Thalia Theater (Hamburg) (Режисер: Luk Perceval)
 2010 — 2011: Twelfth Night, William Shakespeare в ролі Olivia at Thalia Theater (Hamburg) (Режисер: Jan Bosse)
 2011 — 2012:Antigone, Bertolt Brecht в ролі Guard, Tiresias and the Courier at Thalia Theater (Hamburg) (Режисер: Dimiter Gotscheff)
 2011: Eyjafjallajökull-Tam-Tam, Helmut Krausser at Residenztheater Munich (Режисер: Robert Lehniger)
 2011 — :Immer noch Sturm, Peter Handke в ролі Ursula, at the Salzburger Festspielen, at Burgtheater Wien and at Thalia Theater (Hamburg) (Режисер: Dimiter Gotscheff)
 2011—2012:Casimir and Caroline, Ödön von Horváth в ролі Erna, Rosa und Schürzinger at Residenztheater Munich (Режисер: Frank Castorf)
 2012 — :The Bitter Tears of Petra von Kant, Райнер Вернер Фассбіндер в ролі Petra von Kant at Residenztheater Munich (Режисер: Мартін Кушей)
 2013: Der Komet after Jean Paul в ролі 1 at Residenztheater Munich (Режисер: Katrin Plötner)
 2013 –:Cement, Гайнер Мюллер в ролі Dascha Tschumalowa at Residenztheater Munich (Режисер: Dimiter Gotscheff)
 2013 –: Подорож на край ночі, Луї-Фердінан Селін в ролі Ferdinand Bardamu at Residenztheater Munich (Режисер: Frank Castorf)
 2014–: Faust, Йоганн Вольфганг фон Гете в ролі Mephisto at Residenztheater Munich (Режисер: Martin Kusej)
 2014–: Who is afraid Virginia Woolf?, Едвард Олбі в ролі Martha at Residenztheater Munich (Режисер: Martin Kusej)
 2015–: Ваал, Бертольт Брехт в ролі Isabelle, the Wife from Hell at Residenztheater Munich (Режисер: Frank Castorf)

 Радіо 

 57 Minuten 38 Sekunden Ewigkeit’ — ‘57 Minutes and 38 Seconds of Eternity’ (Постановка: Theaterhörbuch Verlag)
 Der Verschollene — 'The Missing' by Franz Kafka (Постановка: SWR 2)
 Gott ist ein DJ — ‘God is a DJ by Falk Richter’ (Постановка: Theaterhörbuch Verlag)
 Liebeserklärungen einer Reisenden — ‘Love declarations of a traveler’ by Annemarie Schwarzenbach (Постановка: Kein und Aber Records)
 Wie ein Stein im Geröll — ‘Like a stone in the debris’ by Maria Barbal (Постановка: DAV)
 Буремний перевал, Емілі Бронте музика Анна Кларк (Постановка: Der Hörverlag)
 'Улісс (роман)' by Джеймс Джойс (Постановка: Südwestrundfunk, Deutschlandfunk)
 2011: 'Sklavenmarkt Deutschland'by Tom Schimmeck/Thilo Guschas; Director: Ulrich Lampen (NDR/ARD radiofeature)
 2013: 'Ich Wir Ihr Sie' by Inga Helfrich; Director: Inga Helfrich (Постановка: BR)
 2014: 'Die Quellen sprechen' Director: Ulrich Gerhardt (Постановка: Der Hörverlag)
 2014: 'Die Schuld einer Mutter' by Paula Daly (Постановка: Der Hörverlag)
 2015: 'Die Erfindung der Flügel' by Sue Monk Kidd (Постановка: Der Hörverlag)
 2015: 'Kein Ort Nirgends' by Кріста Вольф (Постановка: Der Audio Verlag GmbH)

 Нагороди 
 2000: Berlinale Silver Bear for dramatic performance in The Legend of Rita 2000: Riga Filmfestival Award for dramatic performance in The Legend of Rita 2000: European Actress of the Year (nomination) for dramatic performance in The Legend of Rita 2000: Ulrich Wildgruber Award for dramatic performance in The Legend of Rita 2007: Adolf-Grimme-Award for dramatic performance in Under the Ice 2008: Audience Award for outstanding performances at Zurich Schauspielhaus in Macbeth 2012: Kurt-Meisel-Award for outstanding performances in Гіркі сльози Петри фон Кант and Kasimir and Karoline 2014: Theater Heute Prize Actress of the Year for Фауст, Подорож на край ночі and Cement''

Громадська позиція 
У 2018 підтримала українського режисера Олега Сенцова, незаконно ув'язненого у Росії

Примітки

Посилання 
 

Німецькі кіноакторки
Німецькі театральні акторки